Чемпионат России по баскетболу 2010/2011 является первым сезоном, проводимым под эгидой Профессиональной баскетбольной лиги, и 20-м чемпионатом России. Победителем чемпионата стал ЦСКА. Из-за финансовых проблем лигу покинул клуб Динамо (Москва), в сезоне 2011/2012 клуб выступал молодёжным составом в Высшей лиге. Спартак-Приморье, заняв 1-е место в Суперлиге, вышел в ПБЛ.

Регламент 
Регулярный чемпионат проходит в три круга с 9 октября 2010 года по 19 мая 2011 года. Сперва все команды встречаются между собой на домашних и гостевых аренах, а по результатам жеребьёвки будут определены хозяева и гости третьего круга. Всего в регулярном сезоне каждая команда сыграет 27 матчей. По итогам регулярного чемпионата первые восемь команд встретятся в четвертьфиналах в серии из трёх матчей до двух побед. Полуфиналы проводятся в серии из пяти матчей до трёх побед. Планировалось, что игры за первое и третье место играются в серии из семи матчей до четырёх побед, фактически проводились в серии до трех побед в пяти играх Серии плей-офф будут проходить с 23 мая по 18 июня 2011 года.

Участники

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица 

В связи с долгами клуба «Динамо» перед игроками и тяжёлой финансовой ситуацией, клуб исключили из ПБЛ. В сезоне 2011/2012 клуб выступал молодёжным составом в Высшей лиге.

Результаты игр

Персональная статистика регулярного чемпионата 
 Самый полезный игрок — Кит Лэнгфорд (Химки) (Средний коэффициент полезности 20,6)
 Лучший суммарный коэффициент полезности — Лонни Бакстер (Енисей) (суммарный коэффициент полезности 509)
 Рекорд рейтинга за одну игру — Террелл Лайдей (УНИКС) (рейтинг за игру 45)
 Максимальное среднее количество очков — Тивайн Макки (Триумф) (18,6 очков)
 Максимальное суммарное количество очков — Лонни Бакстер (Енисей) (всего 447 очков)
 Максимальное количество слэм-данков — Артём Яковенко (Нижний Новгород) (всего 26 бросков сверху)
 Максимальное среднее количество результативных передач — Маркус Уильямс (Енисей) (6,8 передач)
 Максимальное количество результативных передач — Маркус Уильямс (Енисей) (184 передачи)
 Максимальное количество перехватов — Евгений Воронов (Динамо) (45 перехватов)
 Максимальное количество блокшотов — Сергей Моня (Химки) и Артём Яковенко (Нижний Новгород) (по 27 блокшотов)
 Максимальное среднее количество подборов — Алексей Жуканенко (Динамо) (7,4 подборов)
 Максимальное количество подборов — Алексей Жуканенко (Динамо) (184 подбора)
 Максимальное количество подборов на чужом щите — Майк Уилкинсон (Локомотив-Кубань) (70 подборов на чужом щите)

Символические сборные регулярного чемпионата 
Первая символическая сборная
 Патрик Беверрли (Спартак)
 Кит Лэнгфорд (Химки)
 Генри Домеркант (Спартак)
 Сергей Моня (Химки)
 Мачей Лампе (УНИКС) — MVP регулярного сезона
Вторая символическая сборная
 Маркус Уильямс (Енисей) 
 Террелл Лайдей (УНИКС)
 Рамунас Шишкаускас (ЦСКА)
 Джеремайя Месси (Локомотив-Кубань)
 Лонни Бакстер (Енисей)

Плей-офф 

В стадии плей-офф принимают участие 8 лучших команд ПБЛ. В четвертьфиналах серии матчи проходили до двух побед, в полуфинале, в финале и матче за третье место — до трёх. В утешительном турнире за 5—8 места — до двух.

Серия за матчей за 5-8-е места

Итоговое положение 
 ЦСКА 
 Химки 
 УНИКС 
 Локомотив-Кубань
 Нижний Новгород
 Енисей
 Спартак
 Красные Крылья
 Динамо
 Триумф

Матч всех звёзд ПБЛ 

26 марта 2011 года в Нижнем Новгороде прошел матч всех звёзд ПБЛ. Он прошел в формате россияне («Звезды БЕКО ПБЛ») и легионеры («BEKO PBL Stars»). Команда «Звезды БЕКО ПБЛ» победила команду «BEKO PBL Stars» со счетом 141 на 120.
 MVP матча всех звёзд стал Сергей Моня.
 Победитель конкурса трехочковых бросков Траджан Лэнгдон.
 Победитель конкурса слэм-данков Джеральд Грин.

См. также 
 Единая лига ВТБ 2010/2011
 Суперлига 2010/2011
 Кубок России по баскетболу 2010/2011
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин 2010/2011

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат России-ПБЛ
 Профессиональная баскетбольная лига

Чемпионат России по баскетболу
2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе